Herbelgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Herbelgraben (Tauber), linker Zufluss der Tauber unterhalb von Distelhausen, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Herbelgraben (Weidenbach), linker Zufluss des dort Brettach genannten Weidenbachs (versickert meist unterhalb von Wallhausen, sonst zur Reinach, zum Seebach, zur Brettach, zur Jagst) unterhalb von Hengstfeld, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg